Butternut Hill steht für:

 Butternut Hill (Indiana), im NRHP gelistet, in Terre Haute, Indiana, ID-Nr. 93000469

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Butternut Hill (New York)	
 Butternut Hill (Ohio)	
 Butternut Hill (Orleans County, Vermont)	
 Butternut Hill (Windsor County, Vermont)